Mississippi Township, du comté de Jersey dans l'Illinois.
 Mississippi Township, du comté du Mississippi au Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships